Vittskövle kan syfta på:

 Vittskövle socken, en socken i Skåne som ingick i Gärds härad
 Vittskövle, Kristianstads kommun en tätort i Kristianstads kommun
 Vittskövle landskommun, en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län
 Vittskövle församling, en församling i Lunds stift, Kristianstads kommun
 Vittskövle kyrka, en kyrkobyggnad i Vittskövle
 Vittskövle slott, ett slott i Kristianstads kommun
 Vittskövle distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län
 Vittskövle, Eslövs kommun, en småort i Eslövs kommun